Joseph Smith Sr. (1771-1840) —  pai de Joseph Smith Jr. e primeiro patriarca da Igreja. 
Joseph Smith Jr. (1805-1844) —  restaurador de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Joseph Smith III (1832–1914) —  primeiro profeta-presidente da Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e filho de Joseph Smith Jr
Joseph Fielding Smith (1838-1918) —  filho de Hyrum Smith e sobrinho de Joseph Smith Jr., foi o sexto presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Joseph Fielding Smith (filho) (1876-1972) —  filho de Joseph F. Smith

Desambiguação